Пустинна лисица може да се отнася до:

 Вид дребна лисица с големи уши, известна като фенек, обитаваща Сахара, Северна Африка (с изключение на бреговата зона) и някои части на Арабия.
 прякор на немския фелдмаршал Ервин Ромел
 Операция Пустинна лисица – Американското име на Американско - британската бомбардировъчна кампания срещу Ирак (16 декември-20 декември, 1998)